Булаир може да се отнася за:

 Булаир, село във вилаета Чанаккале, Турция;
 Булаир, село в Област Варна, България;
 „Булаир“, български военен марш;
 Булаирския бой, бой от Балканската война (1912-1913).